Sterbini ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Sterbini (1783–1831), italienischer Opernlibrettist
 Pietro Sterbini (1793–1863), italienischer Arzt, Journalist, Politiker und Freiheitskämpfer